Дубравка Гал (Пакрац, 8. јун 1930 — Загреб, 16. октобар 2008) је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те
|-
| 1949. || Застава  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1956. || Зле паре || Дејзи 
|-
| 1956. || У мрежи || Мала
|-
| 1959. || Пет минута раја || Грета
|-
| 1959. || Три Ане || Ана 3 - Лијечница
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Пустолов пред вратима || Гошћа на забави
|-
| 1961. || Покојник  || /
|-
| 1962. || Сјенка славе || Марија, шанкерица у биртији
|-
| 1964. || Аутобиографија утопљенице || /
|-
| 1968. || Маратонци (серија) || 
|-
| 1968. || За његово добро || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Баладе Петрице Керемпуха || /
|-
| 1974. || Депс || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Шпијунска веза || /
|-
| 1989. || Донатор  || Мари Ивет, Франсоина супруга (као Дубравка Гал-Орешчанин)
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1930.
Умрли 2008.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Славонци